«Rhythm Inside» () — песня бельгийского исполнителя Лоика Нотте, представлявшая страну на музыкальном конкурсе Евровидение 2015. Лирически песня затрагивает темы морального универсализма и «настройку на космический ритм любви».

Видеоклип к песне появился на Youtube 10 марта 2015 года. 19 марта появилось официальное 10-минутное видео, получившее название «Official Dance Version — Alice In Nightmare Land».

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Перевод песни
 

Песни на английском языке
Лоик Нотте
Песни Бельгии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2015»